Kruhy může být:

 Kruhy (album) – album zpěváka Pavla Bobka
 Kruhy (sport) – sportovní náčiní
 Kruhy (Mnichovo Hradiště) – vesnice, část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav